Municipio de Sweetwater puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sweetwater (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Sweetwater (condado de Lake, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lake.